Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1984 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 
{Pascal Portes, Ilie Nastase, Georges Goven, Guy Forget, Harold Solomon, Tarik Benhabiles, Loïc Courteau, François Errard}

 Lucky loser (repêché) 
{Michaël Schapers}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1984
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1984
Tennis en mai 1984
Tennis en juin 1984